Reserve Holtenau ist der frühere Name folgender Feuerschiffe:

 Alexander von Humboldt (Schiff, 1906), heute Gastronomieschiff
 Fehmarnbelt (Schiff, 1908), heute Museumsschiff